przywódcy religijni:
 papież – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, Stolicy Apostolskiej oraz głowa państwa Watykan
papieże Aleksandrii: "grecki" i "koptyjski"
 „Papież” – karta tarota

Zobacz też